Jack in the Box steht für:

 Schachtelteufel, eine aus einer Schachtel springende Puppe
 Jack in the Box (Restaurant), eine US-amerikanische Fast-Food-Kette
 Jack in the Box e.V., ein gemeinnütziger Verein in Köln für Beschäftigungsförderung und upcycling